Dell est un nom propre qui peut faire référence à :

Entreprises 
 Dell, entreprise américaine spécialisée dans la fabrication d'ordinateurs fondée par Michael Dell ;
 Dell Comics, maison d’édition américaine de comics ;
 Dell Magazines, entreprise américaine spécialisée dans les magazines ;
 Dell Publishing, maison d’édition américaine de Random House.

Toponyme 

 Dell dans l'Arkansas ;
 Dell City au Texas ;
 The Dell (Southampton F.C.), ancien stade de Southampton, en Angleterre.

Patronyme 

 Aaron Dell (1989-), joueur ca,adíen de hockey sur glace ;
 Alan Dell, animateur de radio britannique ;
 Claudia Dell (1909-1977), actrice américaine ;
 Christian Dell (1893-1974), orfèvre, professeur et créateur allemand ;
 Christopher Dell, diplomate américain ;
 Dick Dell (1947-), joueur de tennis américain ;
 Donald Dell (1938-), joueur de tennis américain ;
 Dorothy Dell (1915-1934), actrice américano-britannique ;
 Edmund Dell, homme politique ;
 Ethel M. Dell, auteur romancier britannique ;
 Gabriel Dell, acteur américain ;
 Jamie McDell (1992-), auteure-compositrice néo-zélandaise ;
 Jean Dell (1961-), comédien, scénariste et auteur de théâtre français ;
 Michael Dell (1965-), fondateur de Dell, Inc ;
 Natalie Dell (1985-), rameuse d'aviron américaine ;
 Richard Dell, malacologiste néo-zélandais ;
 Tony Dell, joueur de cricket australien.

Prénom 
 
 Dell Henderson (1883-1956), un acteur, réalisateur, scénariste et producteur canadien ;
 Dell Hymes (1927-2009), ethnographe et sociolinguiste américain.